Переду  () — португальська власна назва.

Топоніми

Переду — парафія.
 Переду-да-Бемпошта — парафія.
 Переду-душ-Каштелянуш — парафія.